Николай Фёдорович Тамбулов (1938—2007) — конструктор ракетно-космической техники, лауреат Ленинской премии (1989) и Государственной премии СССР (1978).

Биография 
Родился 10.05.1938 в Сухуми.

Окончил Уральский государственный университет (1960).

Работал в СКБ-385 (будущее КБ им. акад. В. П. Макеева, Миасс):
 инженер,
 начальник группы (1963),
 начальник сектора (1968),
 начальник головного расчетно-теоретического отдела (1973),
 зам. ген. конструктора по системным исследованиями проектированию (1980),
 главный специалист центра по системным исследованиям и проектированию объектов ракетно-космической техники (1998).

Участник разработки 2-го и 3-го поколений стратегических морских комплексов с ракетами Р-27, Р-27У, Р-27К, Р-29, Р-29Р, Р-39, Р-29РМ.

Под его руководством разработана методология выбора проектных параметров ракетных комплексов и стартовых систем, обеспечивающих надежный подводный старт и безопасность подводной лодки при пуске.

Автор 14 внедрённых в производство изобретений.

Лауреат Ленинской премии (1989), Государственной премии СССР (1978), премии имени В. П. Макеева (1994). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1974), «Знак Почёта» (1968), медалями.

Умер 22.11.2007 в Миассе.

Мемориальная доска Н.Ф. Тамбулову установлена на жилом доме в Миассе по адресу проспект Макеева, 11, где проживал конструктор.

Источники 
 Эра ракет. Создание ракетной промышленности на Урале. Владимир Николаевич Новоселов, Александр Павлович Финадеев. Книга, 2006 — Всего страниц: 318
 фото http://miass.bezformata.com/listnews/miasse-uvekovechili-pamyat-zasluzhennogo/66904913/
 Тамбулов Николай Фёдорович
 http://www.miass.info/slovari/article.php?article=1105

Литература 
 Тамбулов Николай Федорович // Руководители и ведущие специалисты Государственного ракетного центра «КБ им. академика В. П. Макеева»: Биографический словарь / Под общ. ред. В. Г. Дегтяря. — Миасс: ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева». 2004. С. 563—564.
 Тамбулов Николай Федорович // СКБ-385, КБ машиностроения, ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева» / Сост. Р. Н. Канин, Н. Н. Тихонов. Под общ. ред. В. Г. Дегтяря. — М.: Государственный ракетный центр «КБ им. академика В. П. Макеева», «Военный парад». 2007. — ISBN 5-902975-10-7

Выпускники Уральского государственного университета
Похороненные в Миассе
Инженеры по алфавиту
Инженеры СССР
Инженеры России
Конструкторы ракетной техники
Конструкторы СССР
Конструкторы России
Изобретатели и рационализаторы
Изобретатели по алфавиту
Персоналии:Миасс
Сотрудники Государственного ракетного центра